Het seizoen 1951-52 was de 35e editie van de Belgische Tweede Klasse. De competitie ging van start in het najaar van 1951 en eindigde in de lente van 1952. De officiële naam destijds was Division 1 (Eerste Afdeeling). Het was het laatste seizoen waarin dit tweede nationale niveau Eerste Afdeling werd genoemd; en tevens het laatste waarin deze afdeling in twee reeksen van 16 clubs was opgesplitst. Na het seizoen zou er een grote competitiehervorming doorgevoerd worden. Een nieuwe nationale reeks, Vierde Klasse, werd gecreëerd en het aantal reeksen en clubs in Tweede en Derde Klasse werd gereduceerd. Door deze inkrimping degradeerde op het eind van het seizoen de helft van de clubs uit de Eerste Afdeling.

In Eerste Afdeling A werd RRC de Gand, dat pas was gepromoveerd, kampioen. In Eerste Afdeling B was K. Beringen FC de beste. De club was nog maar pas uit de Ere Afdeling gezakt, maar kon zo na een seizoen terug zijn plaats innemen. Het was de tweede maal in drie jaar tijd dat Beringen naar de hoogste afdeling promoveerde.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Ere-Afdeling 1950-51 voor de start van het seizoen:
 K. Beringen FC (voorlaatste) degradeerde na 1 seizoen in Ere-Afdeling.
 RFC Brugeois (laatste) degradeerde na 2 seizoenen in Ere-Afdeling.

Gepromoveerde teams
Volgende teams waren gepromoveerd uit Bevordering 1950-51 voor de start van het seizoen:
 K. Daring Club Leuven (kampioen reeks A) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 RRC de Gand (kampioen reeks B) promoveerde na 10 seizoenen terug naar 2e nationale.
 K. Waterschei SV Thor (kampioen reeks C) promoveerde na 5 seizoenen terug naar 2e nationale.
 Rupel SK (kampioen reeks D) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.

Deelnemende teams
De 32 ploegen werden over twee reeksen van 16 clubs verdeeld. De meeste clubs kwamen uit Vlaanderen. In reeks A speelden slechts twee Henegouwse en twee Brusselse clubs. In reeks B speelden vier clubs uit de provincie Luik, waarvan er drie uit de agglomeratie rond de stad Luik kwamen. Brugge, Leuven, Boom en Lier hadden elk twee clubs in de Eerste Afdeling.

Eerste Afdeling reeks A 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1950-51 in Eerste Afdeling reeks A. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

Eerste Afdeling reeks B 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1950-51 in Eerste Afdeling reeks B. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Eindstand Eerste Afdeling

Reeks A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie, D4: degradatie naar vierde klasse

Reeks B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie, D4: degradatie naar vierde klasse

Promoverende teams
De twee kampioenen promoveerden naar Eerste klasse 1952-53 op het eind van het seizoen:
 RRC de Gand (kampioen reeks A) promoveerde na 14 seizoenen terug naar de Ere Afdeling.
 K. Beringen FC (kampioen reeks B) promoveerde na 1 seizoenen terug naar de Ere Afdeling.

Degraderende teams
Op het einde van het seizoen degradeerden de laatste acht ploegen van elke reeks. Volgende veertien ploegen degradeerden naar Derde klasse 1952-53:

De twee ploegen die laatst eidigen degradeerden naar Vierde klasse 1952-53:

P: positie, R: reeks, S2: Onafgebroken aantal seizoenen in 2e nationale of hoger op moment van degradatie

Topschutter

Referenties

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2